Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 2001-2002 a vu la victoire du FC Wil.

Format 
Le championnat se compose de deux tours. Le premier se déroule en automne avec 12 équipes. Les quatre premiers jouent au printemps un tour de promotion/relégation avec les quatre derniers de Ligue nationale A à l'issue duquel quatre équipes sont promues en Ligue nationale A, les autres restant en Ligue nationale B.

Les huit dernières équipes du premier tour, quant à elles, jouent un tour de relégation à l'issue duquel deux équipes sont reléguées en 1 Ligue. Lors de ce tour, les équipes conservent la moitié de leurs points acquis au tour préliminaire.

Classements

Tour préliminaire

Tour de promotion/relégation 

 Le Lausanne-Sports n'a pas obtenu sa licence pour la saison 2002-2003. Il sera relégué.

Bilan 
 Le Neuchâtel Xamax se maintient en Ligue nationale A
 Le FC Wil et le FC Thoune sont promus en Ligue nationale A.
 À la suite des retraits du FC Sion, du FC Lugano et de Lausanne-Sports, le FC Aarau et le FC Lucerne se maintiennent également, et le SR Delémont est promu.

Tour de relégation 

 moitié des points du tour préliminaire.

Bilan 
 Le FC Locarno et l'Étoile Carouge FC sont relégués en 1 Ligue
 Le FC Wohlen et le FC Schaffhouse rejoignent la Ligue nationale B

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 2001-2002 D2
Championnat Suisse Football 2001-2002 D2
Suisse